Guardiola est un mot espagnol qui peut faire référence à :

Tauromachie 
 Guardiola, élevage (ganadería) espagnol de toros de lidia du  et du début du  ;

Toponyme

Espagne 
 Sant Salvador de Guardiola, municipalité espagnole ;
 Guardiola de Berguedà, municipalité espagnole ;

Italie 
 , village de la province de Bénévent, dans la région de Campanie ;
 , village de la province de Chieti, dans la région des Abruzzes.

Patronyme

Noblesse espagnole 
 Marquis de Santa Fe de Guardiola, titre nobiliaire espagnol créé en 1691 par le roi Charles II en faveur de Juan de Padilla y Guardiola (1643-1691), gouverneur et capitaine général de Nouvelle-Andalousie.

Autres personnalités 
Guardiola comme premier nom de famille
 Gedeón Guardiola (1985-), handballeur espagnol ;
  (1848-1903), écrivain hondurien ;
 Jorge Guardiola (1963-), tireur sportif espagnol ;
 José Guardiola Díaz de Rada (1930-2012), chanteur espagnol ;
 Herizen Guardiola (1996-), chanteuse et actrice américaine ;
 Pep Guardiola (1971-), joueur puis entraîneur espagnol de football ;
 Ramón Guardiola (1944-), basketteur espagnol ;
 Salvador Guardiola (1988-), coureur cycliste espagnol ;
 Sergi Guardiola (1991-), footballeur espagnol ;
Guardiola comme deuxième nom de famille
 Oriol Bohigas i Guardiola (1925-), architecte et écrivain espagnol d'expression catalane ;
 Paula Sánchez de León Guardiola (1965-), femme politique espagnole ;
  (1921-1988), acteur espagnol ;
 José Santos Guardiola (1816-1862), général et homme politique hondurien, président du Honduras ;
 Pascal Torres Guardiola (1964-), conservateur du patrimoine, historien de l'art, essayiste et romancier français.

Flore 
 , genre de plantes à fleurs appartenant à la famille des Asteraceae.

Divers 
 Guardiola, traduction en catalan du cochon tirelire, du verbe guardar, « garder » (des pièces de monnaie) ;
 Dolmen de la Guardiola, dolmen situé à Rodès, dans le département français des Pyrénées-Orientales.